Das The Lipton Championships 1999 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 18. bis 28. März 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)